Příjmení Hollmann nosí více významných osobností:

 Josef František Hollmann (1802–1850) – český preromantický dramatik, básník a překladatel
 Otakar Hollmann (1894–1967) – český klavírista
 Walter Hollmann (1915–1967) – československý sjezdař

Externí odkazy